EAM puede referirse a:

 Escuela de Aviación Militar (EAM);
 Frente de Liberación Nacional (Grecia), conocido como EAM.